Грезіє́, Ґрезіє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 23 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Грезіє, Шенютт-Трев-Кюно, Женн, Сен-Жорж-де-Сет-Вуа i Ле-Турей було об'єднано в новий муніципалітет Женн-Валь-де-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 580,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Грезіє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Грезіє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара